II. Margit dán királynő
 II. Margit flamand grófnő